

Codici 
 rkb – codice ISO 639-3 della lingua rikbaktsa

Sigle 
 RKB Mainichi Broadcasting – emittente televisivo giapponese